Ге́льмут Шольц (): Шольц, Гельмут (1920—1997) — гауптштурмфюрер СС.
 Шольц, Гельмут (род. 1954) — немецкий политик, депутат Европейского парламента.